Il gruppo dell'arsenopirite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'arsenopirite 
 Arsenopirite
 Froodite
 Glaucodoto
 Gudmundite
 Iridarsenite
 Osarsite
 Paxite
 Ruarsite

Note

Collegamenti esterni 
 

Arsenopirite